ba, puede significar:
 .ba el dominio de nivel superior geográfico Bosnia y Herzegovina.
 ba el código ISO 639-1 para el idioma baskir.

Ba puede tener los siguientes significados:

 Ba es el símbolo del bario.
 Ba (mitología), la fuerza anímica en la mitológía egipcia.
 Ba, una ciudad de Fiyi.
 Demba Ba, futbolista de nacionalidad francesa actualmente jugador del Chelsea Football Club
 Papa Malick Ba, futbolista de nacionalidad senegalesa actualmente sin club
 Ibrahim Ba, futbolista retirado de nacionalidad senegalesa
 Ba, un río de Fiyi.
 ba, segunda letra del alfabeto árabe.
 Ba Football Association, un club de fútbol de Fiyi.

BA, puede significar las siglas de:

Bachelor of Arts, grado académico.
 la Biblioteca de Alejandría.
Bloque por Asturies, partido político asturiano.
British Airways, aerolínea británica.
Provincia de Buenos Aires, provincia de Argentina.
Ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.
Banda ancha, tipo de conexión a Internet.

Siglas